Гуго (Хьюго) II де Мортимер (; ок. 1117 — ок. 1180) — англонормандский барон из рода Мортимеров, лорд Вигмор, один из наиболее влиятельных аристократов Валлийской марки середины XII века и лидер баронской оппозиции политике усиления королевской власти при Генрихе II.

Биография

Происхождение 
Гуго II де Мортимер был внуком Ральфа де Мортимера, участника нормандского завоевания Англии, получившего от короля Вильгельма I значительные земельные владения в Херефордшире, Шропшире и в валлийском приграничье, и сыном Гуго I де Мортимера, умершего около 1148/1150 года. Центром владений Мортимеров в западноанглийских графствах с 1075 года являлся замок Вигмор. В результате выступления Ральфа против короля Генриха I в 1118 году Вигмор и некоторые другие его владения были конфискованы королём, но к 1137 году Мортимерам удалось добиться их возвращения.

Феодальная анархия и мятеж против Генриха II 
Ральф и Гуго де Мортимеры активно участвовали в нормандской экспансии в Уэльсе начала XII века, в результате чего им удалось расширить свои земли за счёт территорий между Поуисом и Брихейниогом (область Рунг Гви а Хаврен — междуречье Уая и Северна или «средняя марка»). Уже в конце 1130-х гг. Гуго де Мортимер являлся одним из наиболее влиятельных баронов валлийского приграничья и на своих землях пользовался территориальным суверенитетом, по объёму приближающемуся к правам графов Честера или лордов Гламоргана. Особый статус владений Гуго был признан в 1140 г. королём Стефаном Блуаским и в 1153 г. Генрихом Плантагенетом. В период гражданской войны в Англии 1135—1154 годов Гуго де Мортимер, в отличие от многих других западноанглийских баронов, в целом оставался на стороне Стефана Блуаского, однако активного участия в боевых действиях против императрицы Матильды не принимал. Пользуясь феодальной анархией в стране, Гуго расширил своё влияние в Центральном Уэльсе и закрепил за собой замки Вигмор, Бриджнорт и Клеобери. Сила и независимость Гуго позволили Роберту де Ториньи в своей хронике назвать его «наивысокомернейшим мужем» ().

После подписания Уоллингфордского договора в 1153 году и вступления Генриха Плантагенета на английский престол в 1154 году началось постепенное наступление королевской власти на права баронов. В 1155 году Генрих II потребовал от английских аристократов вернуть замки и крепости, незаконно захваченные в годы гражданской войны. В то время, как большинство баронов достаточно быстро покорилось, Гуго де Мортимер открыто выступил против короля. В мае 1155 г. Генрих II собрал феодальное ополчение и атаковал владения Гуго. После длительного сопротивления его крепости были захвачены. 7 июля 1155 г. Гуго де Мортимер покорился королю. Генрих II признал Вигмор и Клеобери владением Мортимеров, удержав лишь Бриджнорт.

Несмотря на поражение, Гуго продолжал сохранять самостоятельность в своих владениях и проводить собственную политику. Показательно, что имя Гуго де Мортимера не упоминается в источниках, связанных с серией военных кампаний Генриха II в Уэльс в 1157—1166 гг. Эти походы были направлены против валлийских королей Гвинеда и Дехейбарта и непосредственно не затрагивали интересы Мортимеров в Центральном Уэльсе. Вероятно также, что неучастие или, по крайней мере, достаточно пассивное участие Гуго в этих кампаниях объяснялось его нежеланием способствовать укреплению центральной власти в Валлийской марке.

Экспансия в Уэльсе 
В то же время середина XII века в Центральном Уэльсе была отмечена длительной междоусобной борьбой Гуго де Мортимера и потомков валлийского князя Мадога ап Иднерта, также претендующих на власть в междуречье Уая и Северна. В 1144 году Гуго завершил отвоевание Майлиэнида, вернувшегося под контроль валлийцев в результате восстания 1137 года, в 1145 году захватил в плен, а затем ослепил некого Риса ап Хивела, вероятно, внука Марендида ап Блендина, короля Южного Поуиса. Под 1146 годом в «Хронике принцев» упомянуто убийство Мортимером Маредида, сына Мадога ап Иднерта. В результате Гуго де Мортимер закрепил за собой значительную часть валлийской «Средней марки».

В начале 1170-х гг., однако, ситуация существенно изменилась: английский король Генрих II заключил союз с Рисом ап Грифидом, королём Дехейбарта, направленный, в том числе, и против независимых англонормандских баронов Валлийской марки. Это позволило валлийским князьям перейти в наступление и вновь восстановить контроль над Гуртейрнионом и Майлиэнидом. В 1179 году сын Гуго де Мортимера Роджер убил Кадуаллона, младшего сына Мадога ап Иднерта, который находился под защитой английского короля. В качестве наказания Генрих II заключил Роджера в тюрьму и конфисковал замок Вигмор. В следующем году Гуго де Мортимер скончался. В 1181 году его сын был прощён королём и вступил во владение наследством Мортимеров.

Брак и дети 
Гуго де Мортимер был женат на Мод ле Мешен, дочери Вильгельма ле Мешена, лорда Скиптона, младшего брата Ранульфа де Жернона, графа Честера. Их дети:
 Роджер де Мортимер (умер около 1214), 3-й лорд Вигмор, женат на Изабелле Феррерс, дочери Валшелена де Феррьерс, соратника Ричарда Львиное Сердце;
 Гуго де Мортимер, лорд Садбери и Челмерс, женат на Фелиции де Сен-Сидония;
 Ральф де Мортимер;
 Вильям де Мортимер.

Примечания

Литература 
 Bradbury J. Stephen and Matilda: The Civil War of 1139-53. — Stroud, 1996.
 Crouch D. The Reign of King Stephen, 1135—1154. — , 2000.
 Poole A. L. From Domesday Book to Magna Carta 1087—1216. — , 1956.
 Remfry. P. M. Wigmore Castle: 1066 to 1181. — ISBN 1-899376-14-3

Ссылки 
 Джон Крамп. Мортимеры в Средней марке: 1136—1277 
 Краткая биография Гуго де Мортимера 
 Гуго де Мортимер на сайте thePeerage.com 

Родившиеся в 1110-е годы
Умершие в 1180-е годы
Лорды Валлийской марки
Феодальные бароны Вигмор
Английские феодальные бароны XII века